(The) Tower is Engels voor "toren". Het kan betekenen:
 Tower of London, een koninklijk paleis in Londen sinds 1066.
 Tower Bridge, een brug over de Thames in Londen, voltooid in 1894.
 Tower (Minnesota), een plaats in de staat Minnesota in de Verenigde Staten.
 Tower (band), een Nederlandse popgroep.
 The Tower (band), Engelstalige groep rond Boudewijn de Groot.
 Tower (band-UK), een Britse popgroep.
 Tower (pc), een type computerbehuizing.
 The Tower (1993), televisiefilm van Richard Kletter met Paul Reiser
 The Tower (televisieserie), Britse televisieserie uit 2021